Георгий Жарков:
 Жарков, Георгий Вадимович (1966—2016) — игрок «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы».
 Жарков, Георгий Иванович (1915—1981) — советский футболист, тренер.